Christiaan VI (Kopenhagen, 10 december 1699 - Hørsholm, 6 augustus 1746) was koning van Denemarken en Noorwegen van 1730 tot 1746. Ook was hij hertog van Sleeswijk en graaf van Holstein in deze periode. Christiaan was de tweede zoon van Frederik IV en Louise van Mecklenburg. Hij was getrouwd met Sophia Magdalena van Brandenburg-Kulmbach, met wie hij drie kinderen kreeg:

 Frederik (V) (1723-1766)
 Louise (1724-1724), prinses van Denemarken
 Louise (1726-1756), gehuwd met Ernst Frederik III van Saksen-Hildburghausen

Voorouders

Koning van Denemarken
Koning van Noorwegen
Hertog van Sleeswijk
Huis Oldenburg
Denemarken, C